Alexandre Dumas er navnet på både far og søn:

 Alexandre Dumas den ældre (1802-1870) – fransk forfatter af bl.a. De tre musketerer, Greven af Monte Cristo og Manden med jernmasken.
 Alexandre Dumas den yngre (1824-1895) – fransk forfatter af bl.a. Kameliadamen – (søn af A.D. den ældre).